Бомбомети:
 Бомбомет (морський) — корабельний пристрій для скидання глибинних бомб.
 Бомбомети (польовий) — мортира, яка стріляє розривними снарядами.